Zakintos – grecka wyspa
 Zakintos – miejscowość w Grecji
 Zakintos – gmina w Grecji

Zobacz też 
 Port lotniczy Zakintos
 Jednostka regionalna Zakintos